Géza Fejérváry (1894-1932), naturaliste hongrois.
 Géza Fejérváry (1833-1914), homme politique hongrois.